Jedlinka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Jedlinka est un village dans la powiat de Przasnysz dans la voïvodie de Mazovie

en 
 Jedlinka est un village dans la région de Prešov.

Homonymie de localités